Al-Chwarizmi ist der Name von

Personen:
 Abu Dschaʿfar Muhammad ibn Musa al-Chwārizmī, kurz al-Chwarizmi, choresmischer Universalgelehrter des 9. Jahrhunderts
 Muhammad ibn Ahmad al-Chwarizmi, iranischer Enzyklopädist des 10. Jahrhunderts, Verfasser des Mafātīḥ al-ʿulūm („Schlüssel zu den Wissenschaften“)
 Abu Bakr Muhammad ibn al-Abbas al-Chwarizmi (934–1002), arabischer Dichter und Schriftsteller
 Al-Chwarizmi al-Kathi, choresmischer Alchemist des 11. Jahrhunderts aus Kath
 Dennis Amir Kharazmi (* 2004), deutscher Schauspieler

Geographische Objekte
 (13498) Al Chwarizmi, Asteroid
 Al-Chwarizmi (Mondkrater), Krater auf der Mondrückseite